Diapason, naar Oudgrieks διαπασω (διά = doorheen + πασων (χορδων) = alle (noten)), is oorspronkelijk de Griekse benaming voor het octaaf: men was door alle noten heen. Van daaruit ontwikkelden zich verschillende betekenissen.

Diapason d'or
Diapason (tijdschrift)
Kamertoon
Octaaf (muziek)
Register (orgel)
Stemvork